Arc Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Arc Lake (Alaska)
 Arc Lake (Michigan)
 Arc Lake (Minnesota)